

Sigle 
 Alternate Key – chiave alternativa o chiave candidata, nelle basi di dati (in particolare nel modello E-R) indica una combinazione di attributi che identifica un record pur non essendo usata come vincolo di integrità (in tal caso prenderebbe il nome di chiave primaria)
Armia Krajowa (Esercito Patriottico) – movimento di resistenza sviluppatosi in Polonia durante l'occupazione nazista nel corso della seconda guerra mondiale
 Athletics Kenya, federazione nazionale keniota di atletica leggera
 Berliner Athletik Klub 07 – società calcistica tedesca, nota come AK 07 Berlino
Abbreviazione postale di Alaska

Codici 
 AK – Codice vettore IATA di Air Asia
 ak – Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua akan
 AK – Codice ISO 3166-2:NG di Akwa Ibom (Nigeria)
 AK – Codice ISO 3166-2:US dell'Alaska

Mineralogia 
Ak – abbreviazione di åkermanite

Altro 
AK-47 – fucile mitragliatore comunemente noto come Kalashnikov
 AK 350 e AK 400  – modelli di utilitaria di Citroën 2CV

Note

Altri progetti